Сезон 2019/20 — 82-й сезон для «Зенита» в чемпионате России, 25-й в Премьер-лиге, а также 95-й год со дня основания футбольного клуба. В этом сезоне клуб во второй раз сделал «золотой дубль», выиграв и чемпионат России по футболу, и Кубок России.        

Летом 2019 года команда под руководством главного тренера Сергея Семака укрепилась целым рядом игроков, среди которых в клуб перешли правый вингер Малком из «Барселоны», защитники Дуглас Сантос из «Гамбурга» и Вячеслав Караваев из «Витесса». Несмотря на это «Зенит» весьма неудачно выступил в групповом этапе Лиги чемпионов, заняв последнее место и не попав в плей-офф еврокубков.            

5 июля 2020 года «Зенит», победив в гостях «Краснодар» 2:4, за четыре тура до конца розыгрыша турнира досрочно выиграл чемпионат России по футболу. Достижение клуба стало историческим, поскольку за все время проведения первенств страны «сине-бело-голубым» удалось завоевать золотые медали раньше всех. До этого за четыре тура до конца чемпионата в 1994 году побеждал московский «Спартак», но в то время в розыгрыше принимало участие 18 команд. Этот титул «Зенит» завоевал во второй раз подряд. Он стал шестым в чемпионатах России за всю историю клуба. Лучшим бомбардиром турнира стал Сердар Азмун, забивший 17 голов, из которых только один с пенальти, в отличие от Артёма Дзюбы, —  на его счету также оказалось 17 голов, но 7 из них — после одиннадцатиметровых ударов.       

25 июля 2020 года в финале Кубка России по футболу «Зенит» с минимальным счетом 1:0 обыграл подмосковные «Химки»,  единственный гол на 84-й минуте встречи забил нападающий Артём Дзюба. За свою историю клуб завоевал этот трофей в четвертый раз.

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|}

Соревнования

Премьер-лига

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи 
1тур 
Зенит -Тамбов 
Стадион Крестовский (Санкт-Петербург)

Примечания 

Сезоны ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Зенит
Зенит
2020